Sura (Alcorà), capítol de l'Alcorà.
 Sura (Anatòlia), ciutat hitita.
 Sura (Babilònia), ciutat babilònica, seu d'una important acadèmia rabínica.
 Bruci Sura, militar romà
 Luci Licini Sura, tres vegades cònsol sota l'emperador Trajà
 Surà (riu), riu de Rússia